Buslijn 60 (Amsterdam) - buslijn in de Nederlandse provincie Noord-Holland
Buslijn 60 (Delft) - buslijn in de Nederlandse provincie Zuid-Holland